Serghei Cleşcenco (Criuleni, 20 de maio de 1972) é um  ex-futebolista moldávio que atuava como atacante.

Seu nome era Sergey Viktorovich Kleshchenko (Сергей Викторович Клещенко, em russo) nos anos de URSS.

Nascidos em 1972
Futebolistas da Moldávia
Jogadores da Seleção Moldávia de Futebol